Populous, terme anglais signifiant , peut désigner :

Monde économique 
 Populous, agence américaine d'architecture.

Jeux vidéo 
 Populous, une série de jeux vidéo : 
 Populous, jeu vidéo de stratégie développé par Bullfrog et édité par Electronic Arts en 1989.
 Populous II, suite du précédent, sortie en 1991.
 Populous : À l'Aube de la création, troisième volet de la série, sorti en 1998.